Lupércio ou Fauno — divindade da mitologia romana, por vezes associado à divindade grega Pã

Geografia 
Lupércio (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil
Saint-Luperce — comuna do departamento de  Eure-et-Loir, França

Política 

 Lupércio Carlos do Nascimento ou Professor Lupércio — político e atual prefeito de Olinda, Pernambuco

Desambiguações de antropônimos